Ксения Кондратьевна Аниканова () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 16 марта 1914 года в деревне Шерекино в русской крестьянской семье.

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1930—1969 гг. — колхозница, звеньевая колхоза имени XXI съезда КПСС/колхоза «Трудовик» Льговского района Курской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1957 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва.

Умерла в 1986 году.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Том 5. — М.: Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1958. — С. 24.
 Аниканова 

Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва